Echinodium är ett släkte av bladmossor. Echinodium ingår i familjen Echinodiaceae. 

Echinodium är enda släktet i familjen Echinodiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Echinodium